Залуский () — польская фамилия.

Известные носители:
 Залуский, Анджей Станислав (1695—1758) — польский церковный деятель, брат И. А. Залуского.
 Залуский, Андрей Хризостом или Анджей Хризостом (около 1650—1711) — польский церковный и государственный деятель, дядя А. С. Залуского и И. А. Залуского.
 Залуский, Франтишек Ян (1660—1735) — военный и государственный деятель Речи Посполитой, воевода, сенатор.
 Залуский, Збигнев (1926—1978) — польский офицер, писатель и член парламента.
 Залуский, Кароль (1794—1845) — один из руководителей польского ноябрьского восстания 1831 г. в Литве.
 
 Залуский, Войцех (1960) — польский церковный деятель, прелат.
 Залуский, Иво (род. 1939) — британский пианист и музыковед польского происхождения. Праправнук М. К. Огинского.

См. также 
 Залуские — польский графский и дворянский род герба Юноша, прозвища Табаш.

Примечания